Steven Barnett può riferirsi a:
Steven Barnett (1943) – pallanuotista statunitense, vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di .
Steven Barnett (1979) – tuffatore australiano, vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di .